L'A2 Basket League 2013-2014 è stata la 53ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 28ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
A2 Basket League 2013-2014